Søvang kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søvang (Amager) – en by i Store Magleby Sogn på Amager
 Søvang (Bregninge Sogn) – en bebyggelse i Bregninge Sogn
 Søvang (Hjerm Sogn) – en bebyggelse i Hjerm Sogn
 Søvang (Højst Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højst Sogn
 Søvang (Køge Sogn) – en bebyggelse i Køge Sogn
 Søvang (Nordborg Sogn) – en bebyggelse i Nordborg Sogn
 Søvang (Haveforening i Åbyhøj, Århus) – en bebyggelse i Åbyhøj